Кевин Сантнер (род. ), также известный под ником «daimonde» — профессиональный немецкий киберспортсмен, игрок в FIFA.

Выступал за немецкие команды mTw и mousesports, однако был исключён из состава последней в  после попытки подкупа одного из соперников на немецких отборочных к World Cyber Games. Игрок признал свою вину и был дисквалифицирован на год. Через два месяца после инцидента Кевин Сантнер присоединился к другой немецкой команде hoorai.

По истечении бана в  «daimonde» занял третье место в чемпионате Германии, получил право участия в World Cyber Games 2010 и стал чемпионом мира.

Достижения 

 
  WCG 2010 Germany Finals (Германия, Лейпциг)
  World Cyber Games 2010 (США, Лос-Анджелес) — 7000$

Источники

Примечания 

Киберспортсмены Германии
Профессиональные игроки в FIFA